Sveriges damlandskamper i ishockey 2010 omfattades bland annat av OS i Vancouver där det svenska landslaget kom på en fjärdeplats efter en förlust mot Finland i bronsmatchen.

2010
{|

|}

Källor

2010
Sportåret 2010